En psychologie, ou pour l'éthologie et la biologie, la répulsion est un sentiment de dégoût, proche de l'aversion, contraire au sentiment d'attraction ; Un répulsif est un produit ou dispositif qui vise à éloigner des animaux d'un objet ou d'un lieu.
En physique, la répulsion électronique est le phénomène physique par lequel deux charges ioniques opposées se repoussent ;
Répulsion est un film britannique réalisé par Roman Polanski en 1966 ;
Repulsion (sans accent) est un groupe de metal américain, dans le style grindcore dont il est un des fondateurs du genre.